Виллем де Хаан (в старых русских источниках Дегаан, ; ,  — , ) — нидерландско-немецкий дирижёр и композитор.

Учился в Роттердаме у Виллема Николаи, Вольдемара Баргиля и Самуэля де Ланге, затем в 1870—1871 гг. совершенствовался в Лейпцигской консерватории.

С 1873 г. капельмейстер в Бингене. С 1876 г. жил и работал в Дармштадте, в 1881—1914 гг. придворный капельмейстер и главный дирижёр оперного театра. Кроме того, в 1889 г. после смерти Карла Мангольда возглавил оркестр Дармштадтского музыкального общества и руководил им до 1919 года. Де Хаан был известен как пропагандист музыки Рихарда Вагнера, в 1900 г. исполнил с дармштадтским оркестром премьеру Первой симфонии 20-летнего Сирила Скотта (по протекции Стефана Георге). Учеником Де Хаана был Теодор Рыдер.

Автор опер «Дочь короля» (; 1885) и «Сыновья инки» (; 1885, по произведению Мультатули), хоровых и вокальных сочинений (в том числе цикла песен на стихи Рабиндраната Тагора из цикла «Садовник», в немецком переводе ).

Певица Паулина де Хаан была замужем за братом Виллема де Хаана.

Примечания 

Дирижёры Нидерландов
Композиторы Нидерландов
Оперные композиторы Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов